Bleccia är ett släkte av insekter. Bleccia ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Bleccia